EDK - Effetto Dunning-Kruger - in psicologia, una distorsione cognitiva
 EDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Dorado (Stati Uniti)